Mélida ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Mélida y Alinari (1849–1902), spanischer Architekt, Bildhauer, Maler und  Militär
 Enrique Mélida (1838–1892), spanischer Maler
 José Ramon Mélida y Alinari (1856–1933), spanischer Archäologe

Mélida ist der Name folgender Orte:
 Mélida (Navarra), Ort in der Provinz Navarra, Spanien